Les lettres IBRA peuvent désigner :
 Ibra, une ville du Sultanat d'Oman,
 l’Interim Biogeographic Regionalisation for Australia,
 l’International Bee Research Association,
 l’International Bone Research Association,
 l’Institut Royal Belge de Régulation et d'Automatisme,
 l’International Barrel Racing Association.